— железнодорожная станция расположенная в районе Сэтагая и находящаяся во владении у Keio Corporation.

Линии 
Две линии используют данную станцию: Линия Кэйо и Линия Инокасира.

Планировка станции 
Станция располагается на 3-х этажах:
 2F(2-й этаж):Платформы линии Кэйо
 1F(1-й этаж):Турникеты и продажа билетов
 B1F(1-й подвальный этаж):Платформы линии Инокасира

Близлежащие станции

Ссылки 
 Информация по станции